Frijolillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Frijolillo, Mariano Escobedo, ort, 
 Frijolillo, Tuxpan, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar